Jagnjilo je lahko:
 Jagnjilo, Vladičin Han (Srbija)
 Jagnjilo, Mladenovac (Srbija)